P 4.1 steht für folgende Lokomotiv-Baureihen:
 Oldenburgische P 4.1
 Preußische P 4.1